Getz steht für:
 Getz-Schelfeis, Schelfeis vor der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Mount Getz, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Hyundai Getz, ein Kleinwagen

Getz ist der Familienname folgender Personen:
 James Lawrence Getz (1821–1891), US-amerikanischer Politiker
 Jane Getz (* 1948), US-amerikanische Jazzpianistin und Studiomusikerin
 John Getz (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Stan Getz (1927–1991), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Stella Getz (* 1976), norwegische Popsängerin

GETZ steht für:
 Gemeinsames Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum

Siehe auch:
 Gez
 Gaetz
 Gätz
 Gäts
 Gatz

Abkürzung